DR eller Dr. har flere betydninger:

 DR – Danmarks statsradio- og tv-station
 Danmarks Runeindskrifter – standardværk fra 1941-42 over danske runesten og -indskrifter
 Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft – et tidligere jernbaneselskab i Tyskland (1920–1945)
 Deutsche Reichsbahn (DDR) – et tidligere jernbaneselskab i Tyskland (1949–1994)
 Doktor (titel) – en person der har opnået en doktorgrad
 Dominikanske Republik – et land på den østlige del af den Caribiske ø Hispaniola
 Læge – en person som har studeret medicin